Jean Thiercelin (1927-1999), artiste surréaliste français ;
 Jean-Pierre Thiercelin (1946), acteur et dramaturge français ;
 Léon Thiércelin (-), escrimeur haïtien ;
 Marc Thiercelin (1960), navigateur et skipper français ;
 Raoul Thiercelin (1880-1988), rugbyman français.